Геннадий Алексеевич Гришин (род. 25 ноября 1964, Данков, Липецкая область, СССР) — советский и российский футболист, полузащитник. Мастер спорта (1987).

Биография 
Воспитанник школы города Данков. Начинал профессиональную карьеру в «Металлурге» Липецк. После службы в армии был приглашён в московское «Торпедо». В команде дебютировал в гостевом матче против «Кайрата», в котором сделал голевую передачу.

За «Торпедо» (1986—1995) провёл 202 матча (один из рекордсменов), забил 32 гола. Провёл 26 матчей в еврокубках — рекорд среди торпедовцев, забил 4 гола.

В 1993 году перешёл в немецкий «Лейпциг», который после первого круга сезона 1992/93 имел шансы выйти в 1-ю Бундеслигу. Контракт был на полгода и после его истечения Гришин вернулся в «Торпедо». Сезон 1993/94 отыграл в «Хапоэле» (Хайфа, Израиль), но после смены руководства вынужден был покинуть команду.

В 1996 году перешёл в ярославский «Шинник». Позже выступал за «Томь» и «КАМАЗ-Чаллы».

В 2003—2008 годах работал тренером в ФК «Москва», в 2008 — тренер ЦСО «Локомотив».

Достижения 
 Обладатель Кубка СССР 1986. Обладатель Кубка России 1993.
 Бронзовый призёр чемпионатов СССР 1988 и 1991 годов.
 Серебряный призёр Первой лиги России 1996 (выход в Высшую лигу)

Примечания

Ссылки 
 На официальном сайте ФШ «Локомотив»
 
 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Искра» Смоленск
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Торпедо-2»
Игроки ФК «Лейпциг»
Игроки ФК «Хапоэль» Хайфа
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Томь»
Игроки ФК «КАМАЗ»